Стрешнево — название нескольких населённых пунктов:
 Стрешнево — село в Данковском районе Липецкой области.
 Стрешнево — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Стрешнево — деревня в Плавском районе Тульской области.
 Стрешнево — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

Железная дорога 
Стрешнево — название остановочных пунктов в Москве:
</noinclude>
 Стрешнево — станция Московского центрального кольца;
 Стрешнево — станция МЦД-2.
<noinclude>

См. также